El nombre de Moesia puede referirse a:

la provincia de Mesia Superior durante la existencia del Imperio romano, ubicada actualmente en la moderna Serbia, y la provincia de Mesia Inferior que abarcaba las colonias originalmente fundadas por los griegos en las costas norte del mar Negro;

la región serbia de Moesia que existió durante la Edad Media y por un largo periodo se halló bajo tutela húngara.